Pistolet szybkostrzelny, 25 m to jedna w ośmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Wystartowało 62 zawodników (samych mężczyzn) z 39 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 31 sierpnia i 1 września.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w dwóch rundach, w każdej po sześć serii po 5 strzałów, kolejno po 2 serie w czasie 8, 6 i 4 sekund. Józef Zapędzki zwyciężył z nowym rekordem olimpijskim 595 pkt. Obronił tym samym tytuł zdobyty na poprzednich igrzyskach.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972